Fabien Barrillon est un footballeur français, né le  à Aubagne. Il évolue au poste de défenseur central au FC Annecy.

Biographie 
Le , il est mis à pied par le Nîmes Olympique pour avoir parié. Il signe finalement quelques jours plus tard à l'US Créteil-Lusitanos en quête de renfort dans son secteur défensif.

Palmarès 
Vierge

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur du SO Cassis Carnoux
Joueur du Istres FC
Joueur du Nîmes Olympique
Joueur de l'US Créteil-Lusitanos
Joueur de Marseille Consolat
Joueur du FC Annecy
Naissance en avril 1988
Naissance à Aubagne